Iguape kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iguape (ort), São Paulo, 
 Iguape (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar